La nazionale di pallacanestro italiana Under 19 è una selezione giovanile della nazionale italiana di pallacanestro, ed è rappresentata dai migliori giocatori di nazionalità italiana di età non superiore ai 19 anni. Partecipa a tutte le manifestazioni internazionali giovanili di pallacanestro per nazioni gestite dalla FIBA.

Attualmente l'allenatore è Andrea Capobianco.

Partecipazioni ai tornei internazionali

Formazioni

Mondiali

Collegamenti esterni
 

Italia
Under 19